

Architettura 
 Osservatorio di Godlee – osservatorio di Manchester, nel Regno Unito

Persone 
 Fiona Godlee – editrice statunitense
 Rickman Godlee – chirurgo inglese